Альмгрен () — имя собственное; распространено в виде фамилий.
 Альмгрен, Густав (1906—1936) — шведский фехтовальщик-шпажист, призёр олимпийских игр и чемпионата мира.
 Альмгрен, Оскар (1869—1945) — шведский археолог, специализировавшийся на доисторической археологии.